Ріг — тверді утвори на голові деяких тварин.
 Ріг — музичний інструмент.
 Ріг — вид кубка
 Ріг або мис — частина суходолу, що значно видається в бік моря.
 Ріг — місце, де сходяться зовнішні сторони предмета (ріг вулиці, ріг будинку). Щодо місця сходження внутрішніх сторін предмета вживається слово «кут» (кут кімнати). У деяких діалектах ці поняття позначаються загальним «вугол», «угол» (псевдорос.,  < , відоме в усіх слов'янських мовах: , , , ).

Прізвище 
 Ріг Ждан — кошовий Запорізького війська в часи гетьмануваня І. Брюховецького.

Топонім 

 Ріг — село, Донецька область, Покровський район
 Ріг — село, Сумська область, Середино-Будський район

Див. також 
 Роги
 Кривий Ріг
 Рог (значення)

Примітки